La unidad COBRA fue una unidad de élite ficticia perteneciente a la saga de videojuegos Metal Gear. Puede considerarse como el predecesor o el antecedente directo de FOX-HOUND, debido a que ambas unidades fueron creadas por un soldado legendario.

Historia 

Durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1942 las fuerzas del Eje habían sido imparables por toda Europa, su poderío militar se demostró con la ocupación de Francia. Las fuerzas Aliadas, por orden de los Filósofos, crearon la unidad de élite COBRA por iniciativa de un soldado legendario. Todos sus miembros provenían de diferentes países por entonces aliados, y cada uno de ellos tenía una habilidad especial con la que obtenían una gran ventaja en el campo de batalla. 

Gracias a su intervención en misiones secretas, los Aliados pudieron imponerse a las fuerzas del Eje en la batalla de Stalingrado. Los COBRAs participaron en numerosas misiones y batallas, destacando por ejemplo el desembarco de Normandía, en la que se ocuparon de los nidos de ametralladoras. Los nombres en clave de sus miembros se debían a las emociones que sentían en el campo de batalla:
 Para el tormento insoportable, The Pain.
 Para el terror tremendo, The Fear.
 Para el olvido total, The End
 Para la rabia sin límites, The Fury.
 Para la pena eterna, The Sorrow.
 Para la sana diversión, The Joy(The Boss). Miembro fundador de la unidad COBRA.

Al terminar el conflicto armado en 1945, la unidad COBRA fue desmantelada, sus miembros regresaron a sus diversos países y continuaron con sus vidas. En 1962, dos COBRAS se reencontraron, The Boss y The Sorrow, pero ahora eran enemigos, pues uno estaba en el bando americano capitalista, y el otro en el bando soviético comunista. The Boss recibió la orden de acabar con The Sorrow, y éste, al saber que había vida después de la muerte, se sacrificó para que The Boss pudiera cumplir su misión.

En 1964, The Boss reunió nuevamente la unidad COBRA, después de casi veinte años sin luchar juntos. Con la frase: "ahora que estamos juntos los cinco, adentremónos en las profundidades del mismo infierno", los COBRAs volvieron a luchar una vez más. Cuatro días después, durante la misión Snake Eater, todos ellos caerían uno tras otro a manos del agente Naked Snake, la misión recibió ese nombre debido a que, entre sus objetivos, se encontraba el acabar con los COBRAs.

Metal Gear